Estação (rede de computadores) — dispositivo
 Estação de esqui — local para prática de esqui
 Estação de limpeza — local onde animais se reúnem para limpar o corpo
 Estação de rádio — emissora de rádio
 Estação de televisão — emissora de televisão
 Estação de trabalho — computador que, embora para uso pessoal, é mais poderoso que um computador comum
 Estação de tratamento de água — 
 Estação de tratamento de águas residuais — 
 Estação espacial — estrutura artificial concebida para a permanência humana no espaço
 Estação do ano — uma das quatro divisões do ano (primavera, verão, outono e inverno)

Transportes 
 Estação ferroviária
 Estação de metropolitano
 Estação de transferência
 Estação de triagem
 Estação rodoviária

Localidades do Brasil 
 Estação (Rio Grande do Sul) — município do Rio Grande do Sul
 Estação (São Pedro da Aldeia) — bairro do Rio de Janeiro